W Polsce
 Kajetanów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wysokie 
 Kajetanów – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Puławy 
 Kajetanów – część wsi Prusinowice w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk
 Kajetanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz 
 Kajetanów – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Kajetanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża
 Kajetanów – osada leśna w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Raków 
 Kajetanów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk
 Kajetanów – część wsi Pijanów w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Słupia Konecka 
 Kajetanów – gromada

 Zobacz też
 Kajetanowo, Kajetanówka